El riu Aube
 El departament francès d'Aube
 Les comunes franceses d'Aube (Mosel·la) i Aube (Orne).